PBD est un sigle de trois lettres, qui signifie :
 Parti bourgeois-démocratique, Parti politique suisse ;
 Plan Bâtiment durable en France.

PBD est un code, qui signifie :
 PBD, .